Римська історія — назва ряду історичних праць.

 Римська історія (Тіт Лівій), написана у 14 році.
 «Римська історія» — праця майбутнього імператора Клавдія і Сульпіція Флава. Написана на початку І ст. Повністю втрачена.
 Римська історія (Аппіан), написана у 162 році.
 Римська історія (Діон Кассій), написана між 223 і 234 роками.
 Римська історія (Теодор Моммзен), написана у 1854—1885.